

Топоніми 
Кіхоку — містечко в Японії, в префектурі Ехіме.
Кіхоку — містечко в Японії, в префектурі Міє.